Tek što su Europljani u zreloj gotici izgradili svoj vlastiti stil gradnje crkava, u doba velikih svjetskih otkrića i rađanja novoga vijeka, u 15. i 16. stoljeću, koje nazivamo renesansa, ponovno se vraćaju klasičnom stilu gradnje. 

Uzor pronalaze u prirodi, kao »najvišoj učiteljici«. Božje se savršenstvo pokazuje u prirodi i zato graditelj treba koristiti njezine najsavršenije i najjednostavnije oblike, kao što su krug i kvadrat. Cilj koji graditelji tog vremena žele postići jest ljepota, ravnoteža i savršenstvo oblika. Crkve su nalik kvadratnim dvoranama, s kupolom u obliku kruga. Za graditelje tog razdoblja crkve su svojim savršenim geometrijskim oblicima predstavljale prostore kojima će se čovjek diviti više nego mjesta u kojima će se vjernici susretati među sobom i s Bogom.

Povezani članci 

 renesansa
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 predromanička crkva
 romanička crkva
 gotička crkva
 barokna crkva
 klasicistička crkva
 moderna crkva

Literatura 

 Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.

Crkvena arhitektura